Die Liste der liechtensteinischen Fussballnationalspieler führt alle Spieler auf, die laut Zählung des Liechtensteiner Fussballverbandes (LFV) in einem A-Länderspiel der liechtensteinischen Fussballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze. Die FIFA führt für Liechtenstein in der Frühphase eine abweichende Länderspielstatistik (vgl. Liste der Länderspiele der liechtensteinischen Fussballnationalmannschaft). Während das erste Länderspiel bereits 1982 ausgetragen wurde, kam es erst ab 1994 mit der Teilnahme an der Qualifikation zur Europameisterschaft 1996 zu einem regelmässigen Spielbetrieb des Nationalteams.

Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war.

Spieler 
Stand: 14. November 2021 (inkl. dem WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien)

Weblinks 
 Statistiken zur Nationalmannschaft auf der Seite des Liechtensteiner Fussballverbandes
 Nationalspielerübersicht auf eu-football.info

Liechtensteinische Fussballnationalmannschaft
!
Liechtenstein